

Sigle 
ASA est un sigle peut faire référence à :

 accord de stabilisation et d'association, type de traité entre l'Union européenne et un pays souhaitant y adhérer ;
 acrylonitrile styrène acrylate, selon la liste des codes des plastiques, caoutchouc et latex ;
 Advertising Standards Authority, autorité britannique de contrôle de la publicité ;
 Allmennaksjeselskap, forme norvégienne de société anonyme ;
 acide argininosuccinique, acide aminé basique impliqué dans le cycle de l'urée ;
 annonces sonores automatiques, système utilisé dans le métro de Paris pour diffuser les noms d'arrêt à chaque station ;
 Association sportive aixoise, principal club de football de la ville d'Aix-en-Provence ;
 association syndicale autorisée, établissement public à caractère administratif ;
 American Society of Anesthesiologists, association délivrant un score exprimant l’état de santé de l’opéré, en médecine ;
 American Sociological Association, société savante américaine de sociologie ;
 American Standards Association, ancien nom de l’American National Standards Institute (ANSI). Son nom est attribué à l'échelle ASA de sensibilité des pellicules photographiques ;
 American Statistical Association, société savante américaine de statistique ;
 Acoustical Society of America, association vouée à l'étude des sons (bioacoustique incluse) ;
 arbre syntaxique abstrait, en informatique logique ;
 Athlétique sport aixois, club d’athlétisme d'Aix-les-Bains (Savoie) ;
 Cisco ASA, pare-feu Cisco Systems ;
 DOF ASA, société norvégienne de transport maritime.

Code 
ASA est un code qui peut signifier :
 Samoa américaines, selon la liste des codes pays du CIO ;
  ;
 .

Nom propre 
Asa peut faire référence à :
 Asa, roi de Juda de -944 à -904 ;
 Aṣa (née en 1982), chanteuse de musique soul ;
 Aṣa, son premier album ;
 Asa, zone de gouvernement local de l'État de Kwara au Nigeria ;
 ASA, constructeur automobile italien.

Homonymie de pseudonyme
Code
Prénom japonais
Prénom espagnol
Prénom épicène